Staffel steht für:
 eine militärische Einheit, siehe Staffel (Militär)
 eine Taktische Einheit bei deutschen Feuerwehren, siehe Taktische Einheit#Staffel (Kurzbeschreibung) und Staffel (Feuerwehr) (ausführlich)
 eine bestimmte Folgenanzahl einer Fernsehserie zwischen Produktionspausen, siehe Staffel (Fernsehproduktion)
 eine Unterteilung einer Spielklasse, siehe Liga (Sport)
 eine Staffelei
 eine Treppe, siehe Stuttgarter Stäffele bzw. Weinbergstaffel
 die Türschwelle in Österreich
 eine Gruppe von Sportwettbewerben, in der Leichtathletik (Staffellauf), im Skilanglauf, im Biathlon und im Radsport
 in der Klimageschichte die weitere Unterteilung eines Stadials, siehe Stadial #Unterteilung

Geographie:
 Staffel (Limburg an der Lahn), Stadtteil von Limburg an der Lahn. Hessen
 Staffel (Kesseling), Ortsteil der Ortsgemeinde Kesseling im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Staffel (Lautertal), Ortsteil der Gemeinde Lautertal (Odenwald), Kreis Bergstraße, Hessen
 Staffel (Gemeinde Pennewang), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pennewang, Oberösterreich
 Staffel (Berg), 1532 m, in den Bayerischen Voralpen

Staffel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas F. Staffel (* 1965), deutscher Pianist und Komponist
 Louis Staffel (1866–1921), deutscher Unternehmer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages Kassel
 Tim Staffel (* 1965), deutscher Schriftsteller und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Staffelung
 Staffeln